Pleikard von Gemmingen ist der Name folgender Personen:

 Pleikard von Gemmingen († 1515), Grundherr auf Guttenberg und Gemmingen
 Pleikard von Gemmingen († 1547), möglicher Erbauer von Schloss Presteneck
 Pleikard von Gemmingen (1536–1594), Grundherr in Fürfeld, Bonfeld und Eschenau